Slöjdgatan kan avse:

Slöjdgatan, Malmö
Slöjdgatan, Stockholm